Павел Сергеевич Воробьёв () — российский хоккейный правый нападающий.

Дважды чемпион России в составе ярославского «Локомотива», финалист Кубка Гагарина в составе ХК МВД. Серебряный призёр Чемпионата Мира среди юниоров 2000 года.

Биография 
Воспитанник карагандинского хоккея. В России выступал за клубы «Молот-Прикамье-2», «Торпедо-2» Ярославль, «Торпедо» Ярославль, «Локомотив» Ярославль, «Химик» Мытищи, «Спартак», «Северсталь» и ХК МВД. Сезон 2010/11 начал в ханты-мансийском клубе «Югра».

Также имеет опыт выступления в заокеанских лигах с 2003 по 2006 годах. В 2000 году на драфте НХЛ выбран клубом «Чикаго Блэкхоукс» в 1 раунде под общим 11-м номером, в котором за 57 матчей в НХЛ набрал 25 очков (10+15). Более успешным для Павла было выступление в АХЛ за «Норфолк Эдмиралс» (фарм-клуб «Тампа Бэй Лайтнинг»), где за 178 матчей он набрал 101 очко (43+58). В Норфолке и Чикаго играл вместе со своим будущим партнёром по «Югре» Михаилом Якубовым.

Достижения 
 Серебряный призёр юниорского Чемпионата Мира 2000 года.
 В составе ярославского «Локомотива» под руководством Владимира Вуйтека два раза подряд становился Чемпионом России в сезонах 2001/02 и 2002/03.
 Победитель Кубка Карьяла 2006 года.
 В сезоне 2009/10 был участником финальной серии Кубка Гагарина в составе ХК МВД против казанского «Ак Барса».

Статистика выступлений в чемпионатах России

Статистика выступлений за сборную России

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Профиль игрока на официальном сайте UHL

Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Эдинбург Кэпиталс»
Игроки ХК «Краковия»
Игроки ХК «Днепр» Херсон
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»